Maucourt (Oise)
 Maucourt (Somme)
ook:
Maucourt-sur-Orne,  Meuse